Александр V — цар Македонії
 Олександр V — цар Імереті
 Олександр V — антипапа
 Олександр V — господар Молдавії